El nombre blemias, blemios o blemitas puede referirse:

 Los Blemias (mitología), un pueblo mitológico africano formado por hombres sin cabeza.
 Los Blemios, un conjunto de pueblos históricos documentados del noreste de África.
 Los Blemias, banda argentina de black metal.